Niemcy:
 Manderscheid – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich
 Mandescheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Manderscheid – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Osoby:
 Dieter Manderscheid – niemiecki muzyk

Inne:
 Manderscheid – hrabstwo